Nausikaä, de dochter van koning Alkinoös en koningin Arete van de Faiaken
Nausicaá, een publiek aquarium in het Franse departement Pas-de-Calais
Nausicaä of the Valley of the Wind, een Japanse animatiefilm uit 1984